EML est un sigle qui peut signifier :
 EMLYON Business School, une grande école française de commerce et de management ;
 Elite Model Look ;
 EML, un modèle de synthétiseur analogique, utilisé notamment par Allen Ravenstine, puis par Dave Taylor du groupe Pere Ubu ;
 EML, un fabricant hollandais produisant des kits pour bike-conversion (moto-trike) et side-car.

eml est un code qui peut signifier :
 .eml, l'extension utilisée par plusieurs courrielleurs pour identifier les fichiers sauvegardant les courriels ;
 émilien-romagnol, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Code